Chacotrögfågel (Nystalus striatipectus) är en fågel i familjen trögfåglar inom ordningen hackspettartade fåglar. Den förekommer i östra Bolivia till sydcentrala Brasilien Brazil, söderut genom västra Paraguay till centrala Argentina.

Utbredning och systematik 
Tidigare betraktades chacotrögfågel som en underart till caatingatrögfågel (N. maculatus) som då hade det svenska namnet fläckryggad trögfågel. Flera auktoriteter gör det fortfarande, bland annat Clements et al 2014 

Familjen trögfåglar placeras ofta tillsammans med jakamarerna (Galbulidae) i den egna ordningen Galbuliformes. Studier visar dock att de är relativt nära släkt med de hackspettartade fåglarna och inkluderas allt oftare i denna ordning.

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN behandlar den inte som god art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Namn
Fågeln har fått sitt svenska namn från Gran Chaco, ett torrt slättlandsområde på gränsen mellan Bolivia, Paraguay, Argentina och Brasilien.

Referenser

Externa länkar

Trögfåglar
Fåglar i neotropiska regionen